Бикеле́ () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Туль-Сюд.

География 						
Бикеле расположен в 60 км к югу от Меца и в 22 км к западу от Нанси. Соседние коммуны: Шодне-сюр-Мозель на севере, Пьер-ла-Треш на северо-востоке, Мутро на юге, Жи на западе.

История 
 На территории коммуны находятся следы галло-романского периода.
 Впервые упиминается в 1051 году.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 936 человек.

Достопримечательности 
 Остатки древнеримского тракта.
 Замок, реконструирован в XVIII веке.
 Два моста через реку Бувад XVII века.
 Церковь XVIII века.
 Часовня Нотр-Дам-де-Гар-ле-Коль XIII века.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель